Batilo puede referirse a:
Batilo: nombre que recibía un palo o cogedor de mango corto empleado por los romanos para distintos usos.
Batilo: Poeta latino del siglo I a.c.
Batilo: Joven de Samos célebre por su belleza.
Batilo de Alejandría: Actor nacido en Alejandría en el siglo I a.c.